Feronia può riferirsi a:
Feronia, la dea romana della fertilità;
Feronia, città romana nei pressi di Posada, (Sardegna, Italia) 
72 Feronia, l'asteroide Feronia;
Feronia, genere di piante delle Rutaceae;
Premio Feronia-Città di Fiano, un premio letterario;